Cambridge Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Cambridge Township (Illinois)
 Cambridge Township (Michigan)
 Cambridge Township (Minnesota)
 Cambridge Township (New Hampshire)
 Cambridge Township (Ohio)
 Cambridge Township (Pennsylvania)

in Kanada:
 Cambridge Township (Ontario)

Siehe auch:
 Cambridge Town